Пульпи () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леванте-Альмерьенсе. Занимает площадь 96 км². Население 8429 человек (на 2010 год). Расстояние de Almería 121 km y de Murcia a 108 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pulpí
 Pulpí
 Pulpí en el libro Guinnes

Муниципалитеты Альмерии
Города Альмерии